Wilfrid Blunt ist der Name folgender Personen:

*Wilfrid Jasper Walter Blunt (1901–1987), britischer Kunsthistoriker
Wilfrid Scawen Blunt (1840–1922), britischer Poet